Цзяо (грошова одиниця) — грошова одиниця КНР, десята частина юаня
 Цзяо (прізвище) — китайське прізвище (клан), 222-е в списку Байцзясін